Досрочные парламентские выборы в Сербии прошли 20 декабря 1992 года. Одновременно состоялись и досрочные президентские выборы. Выборы были назначены в соответствии с итогами референдума от 11 октября 1992 года, на котором за проведение досрочных выборов президента и парламента проголосовало 95,60 % избирателей.

Президентом был переизбран Слободан Милошевич (53,24 %), а возглавляемая им правящая Социалистическая партия Сербии вновь одержала победу на парламентских выборах.

Результаты выборов

Распределение мест в Скупщине 

 Сербское движение обновления (30)
 Демократическая партия Сербии (18)
 Сербская либеральная партия (1)
 «Новая демократия» (1)

Итоги выборов 
Победу на выборах вновь одержала правящая Социалистическая партия Сербии Слободана Милошевича. В отличие от предыдущих выборов победа социалистов оказалась не такой убедительной, на этот раз они завоевали 101 из 250 мест в Скупщине (40,4 %). Чтобы получить абсолютное большинство мест в парламенте Соцпартия сформировала правительство вместе с Сербской радикальной парти Воислава Шешеля. Таким образом правительственная коалиция заручилась поддержкой 184 депутатов из 250 (73,6 %).

Примечания

Ссылки 
 B92: Hronologija parlamentarnih izbora . 21.01.2007

Выборы в Сербии
1992 год в Сербии
Сербия
Декабрь 1992 года